

Patronyme 

 Anita Palmero (1902 - 1987), chanteuse de cabaret et de tango ;
 Claude Palmero (1956), expert-comptable monégasque ;
 Francis Palmero (1917 - 1985), homme politique français ;
 Jean Palmero (1912 - 1999), homme politique français ;
 Marcelo Azcárraga Palmero (1832 - 1915), militaire et homme d'État espagnol ;
 Patrick Palmero, comédien français.

Divers 
 Palmero, fromage espagnol.